Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 I se dispute du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Brian Bowman enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Perth

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1968 I
Perth I
Tennis en Australie en 1968
Tennis en janvier 1968